Dakoro steht für:

 Dakoro (Burkina Faso), Landgemeinde und Departement in Burkina Faso
 Dakoro (Departement in Niger), Departement in Niger
 Dakoro (Niger), Stadtgemeinde in Niger